C36 ou C-36 peut faire référence à :

Cryptologie 
 C-36, une machine à chiffrer développée avant la Seconde Guerre mondiale par la société A.B. Cryptoteknik du suédois Boris Hagelin.

Astronomie 
 NGC 4559, une galaxie dans la Chevelure de Bérénice, notée C36 au catalogue de Caldwell.

Domaine militaire 
 HMS C36, un sous-marin de la Royal Navy.

Sport automobile 
 Courage C36, une voiture de course construite par Courage Compétition ;
 Sauber C36, un monoplace de Formule 1 engagée par l'écurie suisse Sauber.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres